Termenul „Pilot” se poate referi la:

 Persoană calificată care conduce în mod efectiv o aeronavă (aviator). 
 Persoană calificată care manevrează efectiv (cârmaci) sau prin comandă o navă în regiunile în care navigația este dificilă.
 Pilot de curse, care conduce mașini de concurs cum ar fi cele de Formula 1.

Alte sensuri 
 Stâlp de susținere, de oțel sau de beton, fixat în pământ pentru a transmite la straturile de teren rezistent greutatea construcțiilor de deasupra sau pentru a consolida terenul.

Expresii compuse 
 Pilot automat - sistem tehnic care conduce automat o aeronavă sau o navă. 
 Stație-pilot - inslalație experimentală în care se fabrică de probă un anumit produs înainte de fabricarea în serie.
 Știință pilot - știință care orientează alte discipline prin noțiunile și metodele ei.

Termenul provine din , , .

Nume de persoane
André Pilot (n. 1895, d. 1944), (Manfred André Kömpel-Pilot) actor german

Formula 1